Banská Bystrica (stad), stad in Slowakije
 Banská Bystrica (regio), regio in Slowakije